Horváth Cirill József (1804–1884) író, filozófus, piarista áldozópap, egyetemi tanár, az MTA tagja
 Horváth Cirill József (1865–1941) irodalomtörténész, ciszterci szerzetes, egyetemi tanár, az MTA tagja
 Horváth Cirill (1914–1982) pap, karnagy
 Horváth-Megyeri Cirill ügyvéd